Crux — constelação meridional
 Cruzeiro do Sul (Acre) — município do estado do Acre, Brasil
 Cruzeiro do Sul (Paraná) — município  do estado do Paraná, Brasil
 Cruzeiro do Sul (Rio Grande do Sul) — município  do estado do Rio Grande do Sul, Brasil
 Cruzeiro do Sul (Mesquita) — bairro do município de Mesquita, estado do Rio de Janeiro, Brasil
 Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul — comenda brasileira a personalidades estrangeiras
 Serviços Aéreos Cruzeiro do Sul — extinta companhia aérea brasileira
 Cruzeiro do Sul (escola de samba) — escola de samba do Rio Grande do Sul, Brasil
 NHo Cruzeiro do Sul (H-38) — navio da marinha brasileira
 Cruzeiro do Sul (jornal) — periódico brasileiro que circula em Sorocaba, estado de São Paulo
 Avenida Cruzeiro do Sul — logradouro situado no município de São Paulo

Desambiguações de topônimos